Lor steht für:
 Lor (Aisne), eine französische Gemeinde im Département Aisne
 eine Aldeia vom osttimoresischen Suco Vemasse, siehe Lor (Vemasse)
 ein Ortsteil vom osttimoresischen Vemasse, siehe Lor (Ort, Vemasse)
 Lor (Käse), eine türkische Käsesorte

lor steht für:
 Téén (ISO-639-3-Code), eine der Gur-Sprachen

Lor ist der Familienname folgender Personen:
 Denise Lor (1929–2015), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin

LOR steht für:
 Lebensweltlich orientierte Räume, Planungsgrundlage demografischer und sozialer Entwicklungen in Berlin
 Liverpool Overhead Railway, ehemalige Hochbahn in Liverpool, England
 Mondumlaufbahn-Rendezvous

Siehe auch:
 Lohr
 Loer
 Loor

Abkürzung